HMS „Colossus” – nazwa sześciu okrętów zbudowanych dla Royal Navy.

 HMS Colossus – 74-działowy okręt liniowy trzeciej klasy typu Courageux, zwodowany w 1787, zniszczony w 1798, uczestnik bitew pod Groix i koło Przylądka św. Wincentego.
 HMS Colossus – 74-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (ang. third rate), zwodowany w 1803, zniszczony w 1826, uczestnik bitwy pod Trafalgarem.
 HMS Colossus – 80-działowy okręt liniowy drugiej klasy (ang. second rate), zwodowany w 1848, w 1854 wyposażony w napęd śrubowy, sprzedany w 1867.
 HMS Colossus – Pancernik typu Colossus, zwodowany w 1882, sprzedany w 1908.
 HMS Colossus – Drednot typu Colossus zwodowany w 1910, uczestnik bitwy jutlandzkiej, zezłomowany w 1928.
 HMS Colossus – lekki lotniskowiec typu Colossus  zwodowany w 1943, uczestnik operacji Overlord. Wypożyczony Francji w 1946 (sprzedany w 1951) jako Arromanches (R95), wycofany w 1974, zezłomowany w 1978.

Colossus